Bobryk (kyrillisch Бобрик oder Бобрык) steht für:

 Bobryk (Browary), Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Browary, Ukraine
 Bobryk (Schytomyr), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr, Ukraine
 Bobryk (Wradijiwka), Dorf in der Oblast Mykolajiwka, Rajon Wradijiwka, Ukraine
 Bobryk (Hadjatsch), Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Hadjatsch, Ukraine
 Bobryk (Bilopillja), Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Bilopillja, Ukraine
 Bobryk (Romny), Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Romny, Ukraine
 Bobryk (Korjukiwka), Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Korjukiwka, Ukraine
 Bobryk (Nischyn), Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Nischyn, Ukraine

 Bobryk (Psel), Nebenfluss des Psel in der Ukraine
 Bobryk (Sula), Nebenfluss der Sula in der Ukraine
 Bobryk 1, Nebenfluss des Prypjat in Weißrussland
 Bobryk 2, Nebenfluss des Prypjat in Weißrussland

Siehe auch
Bobrik